A Csonka-torony vagy Csonkatorony jelentései:
Csonka-torony, Buda
Csonkatorony, templomrom Csíkszenttamáson
Csonka-torony, várrom Dunaföldváron
Csonka-torony, Fegyvernek
Csonkatorony, várrom Nagyszalontán
Csonka-torony, templomrom Soltszentimrén

Egyéb
Csonkatemplom, templom Debrecenben